Суперионная проводимость — очень высокая ионная электропроводность в ионных кристаллах, сравнимая с электропроводностью жидких электролитов, основанная на легкой миграции ионов по всей кристаллической решётке.

Электропроводность суперионных проводников достигает значения порядка 1·10−1 Ом−1·см−1.

Суперионные проводники применяются в твердотельных топливных элементах, аккумуляторах и датчиках.

Примечания

См. также 
 

Ионы